Amphoe Phutthaisong (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Norden der Provinz Buri Ram. Die Provinz Buri Ram liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Süden im Uhrzeigersinn): Amphoe Khu Mueang der Provinz Buri Ram, Amphoe Mueang Yang in der Nakhon Ratchasima Provinz, Amphoe Ban Mai Chaiyaphot in Buri Ram, Amphoe Nong Song Hong in der Provinz Khon Kaen, Amphoe Na Pho wiederum in Buri Ram, die Amphoe Yang Sisurat und Phayakkhaphum Phisai in der Provinz Maha Sarakham sowie Amphoe Chumphon Buri in der Provinz Surin.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Phutthaisong ist in sieben Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 97 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die fehlenden Geocodes gehören zu den Tambon, die heute zum Amphoe Ban Mai Chaiyaphot gehören.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Phutthaisong (Thai: )

Außerdem gibt es sieben „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Phutthaisong (Thai: )
 Mafueang (Thai: )
 Ban Chan (Thai: )
 Ban Pao (Thai: )
 Ban Waeng (Thai: )
 Ban Yang (Thai: )
 Hai Sok (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Phutthaisong bei amphoe.com (auf Thai)

Phutthaisong